Tribühne (Falschschreibung von Tribüne) steht in Abwandlungen für
Theater tri-bühne, Stuttgarter Theater. 
TribüHne e. V., Studentenstadt Freimann
TriBühne, Veranstaltungsort in Norderstedt